, coneguda simplement com a Basha Changuerra o també com a Basharat Changue, és una activista i política catalana.

Biografia 
Filla de pare guineà i mare cordovesa, va estudiar disseny d'interiors i integració social. Com activista antiracista i afrofeminista, és impulsora d'AfroFem Koop i membre de l'organització Comunitat Negra, Africana i Afrodescendent de Catalunya. Va ser la presidenta de l'organització política Afroféminas. També col·labora en diversos mitjans i ha estat regidora de la Candidatura d'Unitat Popular a l'Ajuntament de Moià.

De cara a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021, va ocupar el 5è lloc de la llista de la CUP-Guanyem per la circumscripció de Barcelona, resultant electa.

El 18 de setembre de 2022 va ser escollida per encapçalar la llista àmplia, de la qual forma part la CUP, de cara a les eleccions municipals de 2023 a Barcelona.

Referències 

Activistes antiracistes catalans del sud contemporanis
Diputats al Parlament de Catalunya per la CUP
Moianesos
Feministes barcelonins
Feministes catalans del sud contemporanis
Polítics barcelonins contemporanis
Persones de Nou Barris